Брайан Макбрайд:
 Макбрайд, Брайан (род. 1991) — американский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Макбрайд, Брайан (род. 1970) — американский музыкант, участник дуэта Stars of the Lid.
 Макбрайд, Брайан (род. 1955) — британский предприниматель.
 Макбрайд, Брайан (род. 1972) — американский футболист.